Кэмерон Брайт (, при рождении Кэмерон Дуглас Криггер (); род. 26 января 1993, Виктория, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр.

Биография 
Кэмерон родился в канадском городе Виктория в семье Энн Брайт и Джейка Криггера. Своё второе имя — Дуглас — он получил в честь дедушки по материнской линии.

В кино Кэмерон дебютировал в семилетнем возрасте, сыграв эпизодическую роль в сериале «Выше земли». На большом экране юный актёр впервые появился в 2002 году в фильме «Герой-одиночка».

В 2004 году Брайт получил сразу две главные роли: в мистическом триллере «Другой», где его партнёром по съёмочной площадке стал Роберт де Ниро, и в психологической драме «Рождение», где Кэмерон сыграл вместе с Николь Кидман.

В 2006 году Брайт принял участие в боевике «Беги без оглядки», где также снимались Пол Уокер и Вера Фармига. В этом же году Кэмерон снялся в двух фантастических фильмах: «Ультрафиолет» вместе с Миллой Йовович и
«Люди Икс: Последняя битва», где его партнёрами стали Хью Джекман, Хэлли Берри и Иэн Маккеллен. Примечательно, что в обеих картинах Брайт сыграл мальчика, от сверхъестественных возможностей которого зависит будущее человечества.

Также Кэмерон принял участие в трёх фильмах серии «Сумерки», где сыграл вампира Алека.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Канады
Киноактёры Канады